Tripótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tripótamos (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Tripótamos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar